

Patronyme

 Edmond Bonnaffé (1825 - 1903), historien d'art, collectionneur français.
François Bonnaffé (1723 - 1809), un des principaux armateurs de Bordeaux, à la veille de la Révolution.
Jacques Bonnaffé (1958 - ), acteur français.
 Jules Bonnaffé (1823-après 1877), sculpteur et peintre français.

Voir aussi
Bonnafé, Bonafé